Параи́ба () — штат на востоке Бразилии. Граничит со штатами Риу-Гранди-ду-Норти на севере, Сеара на западе, Пернамбуку на юге; восток штата омывает Атлантический океан. Административный центр — город Жуан-Песоа.

Параиба — самый восточный штат Бразилии, мыс Кабу-Бранку в Жуан-Песоа является самой восточной точкой не только Бразилии, но и всей Южной Америки.

География 

Штат расположен большей своей частью на Бразильском плоскогорье. Почва в холмистой центральной области песчаная, изредка покрытая лесами низкорослого и в сухое время года безлиственной каатингой; плодородные места встречаются только по берегам рек и на западных горах.

На территории штата произрастают три вида растительности: в прибрежной низменности преобладают тропические леса, в полузасушливой каатинге рассеяны колонии кактусов, кустарников и других растений, приспособленных к сухому климату; область между ними покрывает растительность с характерными признаками обеих систем.

История 
В первые десятилетия XVI века область Параиба чаще посещали французы, которые, в отличие от португальцев, пытавшихся захватить эту территорию, хотели лишь установить коммерческие отношения с местным населением. Португальцы и французы (последние с поддержкой индейцев) воевали всё XVI столетие. 4 ноября 1585 года португальцы основали в Параибе первую деревню в области, на месте которой находится нынешний Жуан-Песоа. В дальнейшем французы были изгнаны с территории Параибы.

Но вместо французов вскоре пришли голландцы: первая попытка вторжения была предпринята в 1624 году, но была отражена местными жителями. Однако уже к концу 1634 года голландцы полностью захватили Параибу. Их удалось изгнать лишь в 1654 году.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Административное устройство 
Административно штата разделён на 4 мезорегиона и 23 микрорегиона. В штате — 223 муниципалитета.

Экономика 
В штате развито сельское хозяйство: возделываются кукуруза, рис, бобовые, сахарный тростник, табак, бананы, хлопчатник, сизаль, в горной части кофе, а также плодовые, красильные, строевые и каучуковые деревья.

В последние десятилетия Параиба развивает свой туристический потенциал: культура и красота городов штата привлекают внимание большого числа туристов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт штата